Barbosense – abitanti di Barbosa Ferraz
Barbosense – abitanti di Carlos Barbosa